Castejón ist der Name mehrerer Gemeinden in Spanien:

 Castejón (Cuenca), Gemeinde (Municipio) in Cuenca, Spanien
 Castejón (Navarra), Gemeinde (Municipio) in Navarra, Spanien
 Castejón de Alarba, Gemeinde (Municipio) in Saragossa, Spanien
 Castejón de Henares, Gemeinde (Municipio) in Guadalajara, Spanien
 Castejón de las Armas, Gemeinde (Municipio) in Saragossa, Spanien
 Castejón de Monegros, Gemeinde (Municipio) in Huesca, Spanien
 Castejón de Sos, Gemeinde (Municipio) in Huesca, Spanien
 Castejón de Tornos, Gemeinde (Municipio) in Teruel, Spanien
 Castejón de Valdejasa, Gemeinde (Municipio) in Saragossa, Spanien
 Castejón del Puente, Gemeinde (Municipio) in Huesca, Spanien

Castejón ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Castejón (* 1945), spanischer Maler, Graphiker und Bildhauer